Инкино — название населённых пунктов в России:

 Инкино — село в Кабанском районе Бурятии.
 Инкино — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Инкино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Инкино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Инкино — село в Колпашевском районе Томской области.